L'Oratori (Coll de Nargó), muntanya del municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 L'Oratori (la Molsosa), collada del municipi de la Molsosa (Solsonès)